Dos hermanos puede referirse a:

 Rancho Dos Hermanos, localidad en el Municipio de Atil, Sonora, México.
DOSHERMANOS, grupo de rap español.
Dos hermanos, nombre que tuvo para su distribución en España, la película Deux frères dirigida por Jean-Jacques Annaud y estrenada en 2004.
Dos hermanos, película argentina dirigida por Daniel Burman y estrenada en 2010.